Wedding Yells – cortometraggio del 1927 diretto da Charles Lamont
Wedding Yells – cortometraggio del 1938 diretto da Lloyd French
Wedding Yells – cortometraggio del 1951 diretto da Jules White